Agostino Marangolo – batterista italiano
 Alfredo Marangolo –  dirigente sportivo e calciatore italiano
 Antonio Marangolo – compositore, sassofonista e arrangiatore italiano